Calvitimela — рід грибів родини Tephromelataceae. Назва вперше опублікована 2001 року.

Класифікація 
До роду Calvitimela відносять 15 видів:

Примітки

Джерела 
 Hafellner, J.; Türk, R. 2001. Die liechenisierten Pilze Österreichs - eine Checkliste der bisher nachgewiesenen Arten mit Verbreitungsangaben. Stapfia. 76:3-167 - P.150

Роди грибів
Леканороміцети